W Polsce
 Grabia – rzeka na Nizinie Południowowielkopolskiej i Wzniesieniach Południowomazowieckich, prawy dopływ Widawki
 Grabia – wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice
 Grabia – gromada